Това е списък на централноамериканските държави и територии с данни за площ, население и официален език.